Adickes ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Adickes (1866–1928), deutscher Philosoph
 Ernst Friedrich Adickes (1811–1878), deutscher Politiker, MdR